Алексе́й Булга́ков:
 Булгаков, Алексей Дмитриевич (1872—1954) — артист балета. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1949).
 Булгаков, Алексей Михайлович (род. 1940) — советский и российский журналист, писатель-пушкинист; с 1991 года возглавляет отделение агентства ИТАР-ТАСС в Италии.
 Булгаков, Алексей Юрьевич (род. 1965) — российский рок-музыкант, вокалист группы «Легион».